Gliem ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gliem (1934–2020), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer; Pionier der Raumfahrtelektronik in Deutschland
 Hans Gliem (1923–2003), deutscher Jurist und Präsident der Landeszentralbank im Saarland

Siehe auch:
 Wildecker Herzbuben